Мати́льда Э́мма Ха́льсе (; ) — датская кёрлингистка.

В составе женской команды Дании участница зимних Олимпийских игр ,  (заняли соответственно десятое и девятое места), чемпионатов  и  (чемпионы Европы в ). В составе смешанной команды Дании участница  (заняли девятое место).

Играет на позициях  и .

Достижения 
 : золото ().
 : золото (2015).
 : золото (2016, 2019, 2020).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Дании
Чемпионы Европы по кёрлингу
Чемпионы Дании по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года